Caban (kleding), een type jas
 Caban (dag), een dag op de Mayakalender
 Cabán, een plaats op Puerto Rico